Sankt Andreas Sogn henviser til flere artikler:
 Sankt Andreas Sogn (København) – et sogn i Københavns Kommune og i Vor Frue-Vesterbro Provsti
 Sankt Andreas Sogn (Randers) – et sogn i Randers Kommune og i Randers Nordre Provsti